Бассетло () — неметрополитенский район () в церемониальном графстве Ноттингемшир в Англии. Административный центр — город Уэрксоп.

География 
Район расположен в северной части графства Ноттингемшир, граничит на западе с графствами Саут-Йоркшир и Дербишир, на севере и востоке — с гафством Линкольншир.

Состав 
В состав района входят 3 города:
 Ретфорд
 Уэрксоп
 Харворт
и 68 общин ().

Примечания

Ссылки 

Ноттингемшир